Сезон 1994 стал для Динамо 3-м в Чемпионате России по футболу.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Лето

Лето

Соревнования

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России 1993/1994

1/4 финала

1/2 финала

Кубок России 1994/1995

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошёл в 1995 году

Кубок УЕФА 1994/1995

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 

1994
Динамо Москва
Чемпионат России по футболу 1994